Juan Gómez González – hiszpański piłkarz m.in. Realu Madryt, żyjący w latach 1954-1992
 Juanito (Juan Gutiérrez Moreno) – hiszpański piłkarz m.in. Realu Betis, urodzony w 1976 roku
 Juan Jesús Gutierrez Robles – hiszpański piłkarz UD Almería
 Juanito – hiszpański piłkarz występujący na pozycji obrońcy